Prenom:
 Valentí Gnòstic, famós gnòstic i heresiarca egipci del segle II
 Tul·li Valentí, cap tribal dels trevirs al segle I
 Valentí I (Roma, ? – 827), papa de l'Església catòlica
 Valentí Almirall i Llozer (Barcelona, 1841 - 1904), polític català, ideòleg del catalanisme
 Valentí Castanys i Borràs (Barcelona, 1898 - 1965), dibuixant, humorista, escriptor i comediògraf català
 Valentí Comellas i Santamaria (Casserres, 1861 - Solsona, 1945), eclesiàstic català
 Valentí Fuster Carulla (Cardona, 1943), metge català, especialitzat en cardiologia
 Valentí Marín i Llovet (Barcelona, 1872 – 1936), notari i jugador d'escacs català
 Valentí Masachs i Alavedra (Manresa, 1915 - 1980), geòleg català
 Valentí Massana Gràcia (1970, Viladecans, Baix Llobregat), atleta català especialista en proves de marxa
 Valentí Miserachs Grau (Sant Martí Sesgueioles, Anoia, 1943), prevere, organista, director de cor i compositor català 
 Valentí Puig i Mas (Palma, 1949), escriptor mallorquí
 Valentí Serra i Fornell (Manresa, 1959), religiós caputxí i sacerdot 
 Valentí Vallès i Parera, manresà fundador del Centre Excursionista Montserrat el 1922
 Pere Valentí Mora i Mariné (Vilaplana, Baix Camp, 1947), futbolista porter del FCB
 Primer cognom:
 Lluís Valentí i Bohigas, productor executiu i director de cinema català
 Santiago Valentí i Camp (Barcelona, 1875 - 1934), periodista, escriptor, editor, sociòleg i polític català
 Segon cognom:
 Anselm Viola i Valentí (Torroella de Montgrí, 1738 - Montserrat, 1798), compositor i pedagog musical català
 Manel Giménez Valentí (Gràcia, Barcelona, 1934), activista social català del poble gitano
 Joan Vilà i Valentí (Sallent, 1925), geògraf català, un dels principals impulsors de la divisió en comarques de Catalunya 
 Rafael Masó i Valentí (Girona, 1880 - 1935), arquitecte, poeta i polític catalanista
 Santiago Masó i Valentí (Girona, 1878 - 1960), advocat, periodista i polític català, germà de l'arquitecte Rafael Masó i Valentí